Franc bezeichnet:
 Franc, deutsch Franken, diverse Währungseinheiten

Franc ist eine Variante des Vornamens Franz oder Frank
 siehe Franc (Vorname)

Franc ist der Familienname folgender Personen:
 František Xaver Franc (1838–1910), böhmischer Gärtner und Amateurarchäologe 
 Guillaume Franc (1505–1570), französischer Komponist
 Livvi Franc (* 1988), britische Sängerin und Songwriterin
 Olivier Franc (* 1953), französischer Jazzmusiker
 Régis Franc (* 1948), französischer Comiczeichner und Regisseur 
 René Franc (1929–2002), französischer Jazzmusiker
 Tugomir Franc (1932–1983), kroatischer Opernsänger 
 Urban Franc (* 1975), slowenischer Skispringer

 diverse Adelsnamen, siehe Le Franc – dort auch zu Namensträgern

franc steht abgekürzt für:
 franc suisse beziehungsweise franc svizzer, offizielle französische beziehungsweise rätoromanische Bezeichnung für Schweizer Franken

Siehe auch:

 Franz (Begriffsklärung)
 Frans